«Шаммат Ишан» – мечеть-музей, исходно – мечеть-медресе в селе Карнак, фундамент которой был заложен в 1789 году. Основателем ее является Шаммат-Ишан. Жизненный путь Шаммат-Ишана был пример борьбы с невежеством. В 1896 году местными мастерами мечеть была достроена.

В 2005 году на  базе мечети-медресе был открыт музей общей площадью  320 кв. метров., и состоящий из 29 комнат. В музее находится более 1,5 тысяч экспонатов  средневековья рассказывающих о быте наших предков - упряжь для лошадей, многообразие оружия, керамические и медные вазы, свечи, ювелирные изделия из серебра, различные монеты и т.п., а также имеются не прочитанные рукописи.

Посетителям музея являются граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.

Примечания

Ссылки 

 Сетевое издание "Otyrar.kz". Более двух веков музею «Шаммит-Ишан» в селе Карнак.

Музеи Казахстана
Ислам в Казахстане